

Лангдон — місто, штат Канзас
 Лангдон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Лангдон — місто, штат Північна Дакота

Див. також 
 Джон Ленгдон